Dauvillier ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandre Henri Dauvillier (1892–1979), französischer Physiker
 Jean Dauvillier (1908–1983), französischer Jurist
 Loïc Dauvillier (* 1971), französischer Schriftsteller

Siehe auch: Dauvilliers